В одиночному розряді тенісного турніру British Hard Court Championships 1976, який належав до категорії гран-прі, Войцех Фібак здобув титул, у фіналі перемігши Мануеля Орантеса 6–2, 7–9, 6–2, 6–2.

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

British Hard Court Championships